Nerezi kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Nerezi (ort), ort, Opsjtina Struga, 
 Gorno Nerezi, ort, Opsjtina Karposj,